Rhynocrangon är ett släkte av kräftdjur. Rhynocrangon ingår i familjen Crangonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Rhynocrangon